122-мм гаубиця:

 122-мм гаубиця зразка 1909 року
 122-мм гаубиця зразка 1910 року
 122-мм гаубиця зразка 1909/37 років
 122-мм гаубиця зразка 1910/30 років
 122-мм гаубиця зразка 1938 року (М-30)
 122-мм гаубиця Д-30
Самохідні:
  СУ-5-2
 СГ-122
 2С2 «Фіалка»
  122-мм гаубиця 2С1 «Гвоздика»

Див. також 
 122-мм
 122-мм гармата

Артилерія калібру 122 мм‎